Босиљево може бити:

 Босиљево, насеље и сједиште истоимене општине у Каловачкој жупанији, Република Хрватска
 Босиљево (Чазма), насеље града Чазме у Бјеловарско-билогорској жупанији, Република Хрватска